Izabel Goulart – modella brasiliana
João Goulart – avvocato e politico brasiliano
Ricardo Goulart – calciatore brasiliano
Ron Goulart – scrittore statunitense
Walter de Souza Goulart – calciatore brasiliano